Keke Rosberg – ex pilota automobilistico finlandese, campione del mondo di Formula 1 nel 1982
Nico Rosberg – ex pilota automobilistico tedesco, figlio di Keke e campione del mondo di Formula 1 nel 2016
Team Rosberg – scuderia fondata dall'ex pilota Keke Rosberg